Veltheim, une commune allemande en Basse-Saxe
 Veltheim, une commune suisse du canton d'Argovie

Toponymie